Susana Beltrán puede referirse a:

Susana Beltrán García, profesora universitaria y política española.
Susana Beltrán, actriz argentina.